Waly oder Wały steht für:

 Waly, französische Gemeinde im Département Meuse
 Waly (Wyschnyzja), ukrainisches Dorf im Rajon Wyschnyzja

Waly ist der Familienname folgender Personen:
 Adnan Waly (1910–2003), ägyptischer Nuklearforscher
 Ghada Waly (* 1965), ägyptische Politikerin und Diplomatin

Siehe auch:
 Wały, Dorf in Brzeg Dolny, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Wally,  Vorname und Familienname
 Wali
 Valy